Le Grand Prix moto des Pays-Bas 2018 est la 8 manche de championnat du monde de vitesse moto 2018.

Cette  du Grand Prix moto des Pays-Bas s'est déroulée du  au  juillet sur le TT Circuit Assen.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

Grand Prix moto des Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 2018
Sport en juillet 2018
Pays